Хоботово — название населённых пунктов в России:

 Хоботово — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Хоботово — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Хоботово — посёлок в Первомайском районе Тамбовской области.
 Хоботово — железнодорожная станция на участке Богоявленск - Кочетовка Юго-Восточной железной дороги.